Le championnat de NASCAR Cup Series 2010 est la  du championnat organisé par la NASCAR. 

L'événement étant sponsorisé par la société Sprint Corporation, le nom officiel du championnat est la NASCAR Sprint Cup Series 2010.

Le titre est remporté par Jimmie Johnson.

Repères de débuts de saison

Pilotes
Martin Truex Jr. quitte l'Earnhardt Ganassi Racing pour piloter chez Michael Waltrip Racing, en remplacement de Michael Waltrip qui a quitté l'équipe à la fin de la saison 2009.
Jamie McMurray passe de la Roush Fenway Racing à Earnhardt Ganassi Racing.

Écuries
Roush Fenway Racing enlève une de leurs voitures en raison de la nouvelle règle des quatre voitures maximum.
Richard Petty Motorsports et Yates Racing fusionne pour ne former qu'une seule équipe. 
Richard Petty Motorsports passe de Dodge à Ford.
Richard Childress Racing enlève une de leurs voitures pour n'en posséder plus que trois.

Courses
L'Autism Speaks 400 est déplacé avant la Sprint All-Star Race et le Coca-Cola 600.
Le Subway Fresh Fit 600 et le Samsung Mobile 500 échangent leurs dates.

Engagés

Calendrier des courses de la saison

Résultats et classements

Résultats

Classement 

 Gras: pole position / * : pilote ayant le plus mené lors de la course.

Référence

Lien externe 

Sport automobile en 2010
Sport automobile aux États-Unis
Sport aux États-Unis en 2010
2010
2010